Tanzania
Mbogwe – circoscrizione del distretto di Mbogwe
Mbogwe – circoscrizione del distretto di Nzega